Die 5000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurden am 16. Februar im James B. Sheffield Olympic Skating Rink ausgetragen. Der US-Amerikaner Eric Heiden gewann seine zweite olympische Goldmedaille vor Kay Arne Stenshjemmet aus Norwegen.

Rekorde 
Vor dem Wettkampf hatten folgende Rekorde Bestand:

Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfs aufgestellt:

Ergebnisse 
Eric Heiden hatte am Vortag über 500 Meter seine erste olympische Goldmedaille gewonnen und galt auch über 5000 Meter als Favorit, zusammen mit dem amtierenden Weltrekordhalter Kay Arne Stenshjemmet aus Norwegen. Im ersten Paar lief Tom Erik Oxholm mit einer Zeit von 7:05,59 Minuten einen neuen olympischen Rekord, den Heiden im zweiten Paar wiederum um mehr als drei Sekunden unterbot (obwohl er bei den frühen Zwischenzeiten teils mehrere Sekunden hinter Oxholms Marke zurückgeblieben war). Die Entscheidung fiel mit Stenshjemmets Auftritt im vierten Paar. Stenshjemmet begann das Rennen schneller als Heiden und lag bis zur Zwischenzeit bei 4200 Metern – zwei Runden vor Schluss – vor dem US-Amerikaner. Auf den letzten 800 Metern verlor er etwa eine Sekunden auf Heiden und gewann letztlich die Silbermedaille. Oxholm holte als Dritter Bronze.

Weblinks 
 
 Ergebnis im offiziellen Ergebnisbuch der Olympischen Winterspiele 1980 (S. 190–195)

Einzelnachweis 

05000_m_(Manner)